Makaroni har flere betydninger:
 Makaroni – en pasta-type
 Macaroni (mode) – modestil i 1700-tallet